Рачия́ Ако́пович Ачаря́н (; 8 марта 1876 — 16 апреля 1953) — армянский лингвист, филолог, этимолог, полиглот, действительный член Академии наук Армянской ССР (1943). Известен своими работами в области диалектологии, лексикологии, лексикографии, истории языка и т. д..

Биография 
Родился 8 марта 1876 года в Константинополе, в квартале Саматия. Отец был сапожником. В неполные 7 лет поступил в училище Арамян, где и выявились его языковые способности: мальчик одновременно изучал армянский, французский и турецкий языки и за два года прошёл весь школьный курс. После этого, в 9 лет Грачья Ачарян поступил в училище Саакян и за четыре года с блеском окончил его. Учился также в училище «Гетронаган». Высшее образование получил в Парижском и Страсбургском университетах, где он изучал языки и стал известен исследованиями в арменоведении. В Сорбоне его учителем был Антуан Мейе. В 1897 году был избран членом Парижского лингвистического общества.

После завершения многолетного образования Грачья Ачарян работал преподавателем в Эчмиадзине, затем в Шуше, где встретил свою будущую супругу Арусяк. Вместе с 600 армянами, спасшимися во время Шемахинской резни, супруги перебрались в Тебриз. В 1923 году он получил приглашение от властей Советской Армении преподавать в Ереванском государственном университете, где и проработал последующие 30 лет. После смерти в 1925 году первой жены Арусяк, Ачарян женился на одной из своих студенток Софик.

29 сентября 1937 года он был арестован по обвинению в том, что он является английским резидентом и состоит в якобы действовавшей в университете контрреволюционной группе профессоров. Близкие Ачаряна спасли некоторые его рукописи, которые сложили в железный ящик и зарыли в саду района Нор Бутания. Суд приговорил Ачаряна к шести годам лишения свободы, но 19 декабря 1939 года он был освобожден за отсутствием состава преступления. Его восстановили в должности и правах. Он вернулся на работу в университет.

Основные труды 
Грачья Ачарян владел более чем 50 языками. Опубликовано около 200 его работ. Наиболее значимые из них:
 «Тюркские заимствования в армянском языке» (1902)
 «История современной армянской литературы» (т. 1—3, 1906—1912)
 «Классификация армянских диалектов» (1909)
 «История вопроса турецких армян (с начала до 1915 г.)» (1915)
 «Исследование марагского диалекта» (1930)
 «Исследование агулисского диалекта»» (1935)
 «Исследование новонахичеванского диалекта» (1935)
 «Исследование новоджугинского диалекта» (1940)
 «Исследование константинопольского диалекта» (1942)
 «Армянская лексикология» (1941)
 «Армянский словарь диалектов» (1913)
 «Корневой словарь армянского языка» (т. 1‒7, 1925—35) 
 «История армянского языка» (т. 1‒2, 1940—51)
 «Словарь армянских собственных имён» (т. 1‒4, 1942—48)
 «Исследование хемшинского диалекта» (1949)
 «Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками» (т. 1‒4, 1952—59)

Память 
 В 2000 году была выпущена почтовая марка Армении, посвященная Ачаряну.

Примечания

См. также 
 Классификация диалектов армянского языка по Ачаряну
 Ереванский университет «Грачья Ачарян»

Источники 
 
 Ачарян Рачия, армянский лингвист

Лингвисты Армении
Лексикографы Армении
Академики АН Армянской ССР
Этимологи
Преподаватели семинарии Геворгян
Армянские беженцы от геноцида